(1921-1976), politologue et américaniste américain ;
 Marc Silvert (né en 1954), joueur et entraîneur français de basket-ball.

Autres 

 Silvert Award, distinction académique américaine ;
 , entreprise canadienne de l'habillement.

Voir aussi